A Formula–1-es versenyeket több mint ötven országban közvetítik.

Jegyzetek 

Formula–1